Аржа́н-сюр-Содр () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Главный город кантона Аржан-сюр-Содр. Округ коммуны — Вьерзон.

Код INSEE коммуны — 18011.

Коммуна расположена приблизительно в 145 км к югу от Парижа, в 60 км юго-восточнее Орлеана, в 55 км к северу от Буржа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 2224 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 1314 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 964 были экономически активными, 350 — неактивными (показатель активности — 73,4 %, в 1999 году было 73,4 %). Из 964 активных работали 875 человек (484 мужчины и 391 женщина), безработных было 89 (58 мужчин и 31 женщина). Среди 350 неактивных 78 человек были учениками или студентами, 183 — пенсионерами, 89 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XIII век). Исторический памятник с 1944 года
 Скульптурная группа «Святая Троица» (XVI век). Высота — 80 см; известняк. Исторический памятник с 1908 года
 Замок Сен-Мор (XVIII век). Исторический памятник с 2002 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер